Маркос Драгумис () е гръцки историк музиколог и византинист.

Биография 
Роден е в 1934 година в Атина. Принадлежи към голямото семейство Драгумис, син на Филипос Драгумис, депутат и министър, и Елена Валаоритис. От страна на майка си той е внук на Йоанис Валаоритис, управител на Националната банка и правнук на Аристотелис Валаоритис. Учи пиано, напреднала теория и византийска музика, а след това завършва следдипломна степен по музикология със стипендия от Британския съвет в Оксфордския университет.

След завръщането си в Гърция, работи в Атинския колеж (1964-1988) като учител по музика и в Атинската консерватория (1970 - 2003) като учител по история на музиката. Той отговаря за Музикалния фолклорен архив на Центъра за малоазиатски изследвания и е член на Международното музикално дружество. Автор е множество изследвания, статии и книги. В 1991 година е отличен от Атинската академия за приноса си към музиката, докато в 2008 година е удостоен с почетна докторска степен от Атинския университет.

Той е женен и има четири деца, включително Наталия Драгуми, актриса и Филипос Драгумис, общински съветник в Атина и бивш член на изпълнителния комитет на Зелените.

Умира на 19 януари 2023 година.

Родословно дърво

Бележки 

Гръцки историци
Музиколози
Маркос Драгумис
Родени в Атина
Възпитаници на Оксфордския университет
Доктор хонорис кауза
По произход от Богатско
Починали в Атина